Aonides är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1864. Aonides ingår i familjen Spionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Aonides